Eric Dahlström ist der Name folgender Personen:

* Eric Dahlström (Schauspieler) (1888–1958), schwedischer Schauspieler 
 Eric Dahlström (Fußballspieler) (1894–1953), schwedischer Fußballspieler